Adriano Lemmi  – banchiere italiano
 Adami e Lemmi  – società ferroviaria italiana del passato

Pagine correlate 
Lemma